Бильжо — фамилия.

 Бильжо, Андрей Георгиевич (род. 1953) — российский художник-карикатурист, живописец, юморист.
 Бильжо, Антон Андреевич (род. 1978) — режиссёр и сценарист.